Rocamadour bezeichnet

 einen Wallfahrtsort in Frankreich, Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, siehe Rocamadour (Lot)
 eine französische Käsesorte, siehe Rocamadour (Käse)